Sulm kan syfta på

Geografi

Tyskland 

 Sulm (Neckar) – vattendrag i  Baden-Württemberg,

Österrike 

 Sulm (Mur) – en biflod till Mur i Steiermark,